Мелетије се може односити на:

 Мелетије Антиохијски
 Мелетије (митрополит дабробосански)
 Мелетије (Метаксакис)
 Мелентије Павловић